Der Kreidekreis ist das Titelmotiv

eines Stücks in vier Akten von Li Xingdao (orig. Hui-Lan Ji) aus der Yuan-Dynastie (1279–1368)
eines Stücks von Klabund: Der Kreidekreis (Klabund),
einer Oper von Rudolf Mors, basierend auf dem Stück von Klabund: Der Kreidekreis (Mors),
eines Stücks von Bertolt Brecht: Der kaukasische Kreidekreis,
einer Erzählung von Bertolt Brecht: Der Augsburger Kreidekreis,
einer Oper von Alexander von Zemlinsky, basierend auf dem Stück von Klabund: Der Kreidekreis (Zemlinsky).
eines Theaters aus Ungarn: Kreidekreis Theater (Krétakör Theater).